Romeijn ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Henri Romeijn (1906–1986), niederländischer Priester, Bischof von Samarinda
 Piet Romeijn (* 1939), niederländischer Fußballspieler